Rumilly (Haute-Savoie)
Rumilly (Pas-de-Calais)
in samenstellingen:
Rumilly-en-Cambrésis, Nord
Rumilly-lès-Vaudes, Aube